Robbinsville kan syfta på:

 Robbinsville, New Jersey
 Robbinsville, North Carolina